Futbolo klubas Banga, ali na kratko Banga, je litovski nogometni klub iz mesta Gargždai. Ustanovljen je bil leta 1966 in trenutno igra v 1. litovski nogometni ligi.

Uspehi
Pirma lyga (D2):
2.mesto: 2017, 2019

litovski pokal:
FINALISTI (3x): 2011, 2014, 2019

Uvrstitve

Moštvo sezone  2023 
Podatki z dne 18. marca 2023. (alyga.lt)

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

 (--> FA Šiauliai)
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Znameniti igralci 
  Arminas Narbekovas

Viri in opombe

Zunanje povezave
 (fkbanga.lt oficial) (LT)
 FK Banga Soccerway
 Globalsportsarchive

Litovski nogometni klubi
Športna moštva, ustanovljena leta 1966